

Sigle 
 XUA (Cross-Enterprise User Assertion Profile) – profilo IHE che definisce uno standard per comunicare asserzioni relative all'identità di un attore autenticato in transazioni che escono dalla LAN aziendale.

Codici 
 xua – codice ISO 639-3 della lingua alu kurumba